El nombre Carlos Valcárcel puede referirse a:

Carlos Valcárcel y Ussel de Guimbarda, militar y político murciano (1819-1903);
Carlos Daniel Valcárcel Esparza, historiador peruano (1911-2007);
Carlos Valcárcel Mavor, escritor murciano (1921-2010);
Carlos Valcárcel Riveiro, profesor gallego (n. 1972);
Carlos Valcárcel Díaz, boxeador puertorriqueño (n. 1981).